Вольненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Вольненское сельское поселение — входит в Кошехабльский район Адыгеи.
 Вольненское сельское поселение — входит в Успенский район Краснодарского края.